Leif Skov er navnet på flere personer:
 Leif Skov (advokat), advokat og formand i Aage V. Jensens Fondene
 Leif Skov (politiker) (1947), politiker og borgmester.
 Leif Skov (festivalsarrangør) (1946), arrangør af Roskildefestivalen
 Leif Skov (fodboldspiller) (1940), fodboldspiller